Hans von Veltheim ist der Name von
* Hans von Veltheim (Forstmann) (1798–1868), deutscher Forstmann, Politiker und Hofbeamter
 Hans von Veltheim (Dichter) (1818–1854), deutscher Dichter und Karikaturist
 Hans-Hasso von Veltheim (1885–1956), deutscher Reiseschriftsteller und Anthroposoph